En något större bok (1985), , är en antologi med sju av Hans Alfredsons tidigare utgivna böcker:
En liten bok om att bränna löv, ris, kvistar och annat avfall i ett hörn av trädgården, 1961
Ernst Semmelmans minnen, 1962
Gummitummen - Skizzer ur en fren dagbok, 1966
Rosa Rummet, 1967
F. En överdriven äventyrsberättelse, 1968
Svea Hunds limerickar, 1976
Lagens långa näsa, 1983

Skönlitteratur 1985
Svensk skönlitteratur
Antologier
Svenskspråkig skönlitteratur